Kurmancî puede referirse a:

 El dialecto kurdo kurmanji, así como cualquiera de sus variantes (norteño, central o sureño).
 La revista en lengua kurda Kurmancî.